Croton domingensis est un ancien nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de plantes du genre Croton et de la famille des Euphorbiaceae :

 Croton domingensis, A.Rich., 1850 : Croton craspedotrichus
 Croton domingensis, Vahl ex Geiseler, 1807 : Croton sidifolius

Domingensis